762 може да се отнася за:

 762 година от новата ера
 762 година преди новата ера
 762, число
 762 Пулцова, астероид
 NGC 762, галактика